Wapen van Aalst (Noord-Brabant)
Wapen van Aalst (Zaltbommel)
Wapen van Aalst (Oost-Vlaanderen)